«Утопия Александра Градского» — вокальная сюита в виде студийного альбома певца и композитора Александра Градского.

Об альбоме 
Вокальная сюита на стихи П. Беранже («Идея», «Варварийский священный союз», «История одной идеи», «Безумцы», «К молодёжи»), П. Шелли («Мужам Англии»), Р. Бернса («Честная бедность»).

Записан на Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» в 1979 году. Вышел в виде винилового альбома в 1985 году. Переиздан в виде компакт-диска вместе с альбомом «Сама жизнь» студией звукозаписи Московского театрально-концертного объединения в 1996 году.

Содержание 
 Беранже I (Перевод В. Дмитриев)
 Беранже II (Перевод М. Михайлов)
 Оранжевое настроение (инструментал)
 Шелли (Перевод С. Маршак)
 Фиолетовое настроение (инструментал)
 Беранже III (Перевод В. Дмитриев)
 Беранже VI (Перевод В. Курочкин)
 Беранже V (Перевод В. Курочкин)
 Бернс I (Перевод С. Маршак)
 Бернс II, Беранже VI (Перевод С. Маршак, И. и А.Тихоржевские)

В записи альбома принимали участие 
 Александр Градский — вокал, ф-но, гитара, челеста, синтезатор EMS Synthi 100, скрипка, колокола, ксилофон, ударные
 Сергей Зенько — флейта, саксофоны
 Владимир Васильков — ударные
 Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио; дирижёр — А. Градский.
 Звукорежиссёры: М. Дудкевич, А. Градский, Ю. Богданов
 Продюсер: Александр Градский

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте gradsky.com
 "Новые циклы Александра Градского". Аркадий Петров. По материалам: "Клуб и художественная самодеятельность" 1983 г. номер 11 (июнь).
 

Альбомы Александра Градского
Альбомы на русском языке
Альбомы СССР
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Сюиты